Bârza
Constantino Barza
Rio Barza
Desambiguação